Sevan Marian, né le 7 octobre 1988 à Châtenay-Malabry, est un entrepreneur, investisseur et dirigeant d’entreprises français. Il est cofondateur et directeur général de Fleet. Il est également l’ancien DG Marketplace de Kaymu Maroc.

Biographie 
En 2006, il obtient son baccalauréat en sciences mathématiques au Lycée Lakanal. Ensuite, il effectue des classes préparatoires avant de rejoindre l’EDHEC Business School. En 2012, il décroche son Master en management et leadership organisationnel.

Carrière 
Après des expériences en finance et en conseil en stratégie d’entreprise, Sevan Marian rejoint Rocket Internet en janvier 2014. En mai 2015, il est nommé Directeur Général de Kaymu, une des ventures de Rocket Internet, qui fusionnera un peu plus tard avec Jumia Maroc.

En février 2017, il devient directeur France de GoMore, une startup de covoiturage.

En avril 2019, il cofonde avec Alexandre Berriche la startup de gestion et location de matériel informatique, Fleet. 3 ans plus tard, la startup réussit à atteindre plus de 600 clients et un chiffre d'affaires mensuel de 1 million d'euros. 2 bureaux ont été également ouverts en Espagne et en Allemagne.

Investissements 
En tant que business angel, Sevan Marian investit dans plusieurs startups européennes, notamment: Jurnee, Rechain, Numary, Muzzo et Revolugo.

Notes et références 

Naissance en octobre 1988
Naissance à Châtenay-Malabry
Entrepreneur français